Холодна гора — місцевість Харкова
 Холодна гора — концентраційний табір, що діяв у 1941—1943 рр. у Харкові
 Холодна гора — станція Харківського метрополітену
 Холодна гора — державне мисливське господарство Комітету лісового і мисливського господарства АР Крим
 Холодна гора — американський фільм 2003 р.
 Холодногірсько-Заводська лінія — лінія Харківського метрополітену